Епп () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 9 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 169 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 422,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Епп на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Епп на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена